Aomori Bay Bridge, Aomori, Japan
 Chesapeake Bay Bridge, Maryland (VS)
 Chesapeake Bay Bridge-Tunnel, Virginia (VS)
 Jiaozhou Bay Bridge, Shandong, China
 Newark Bay Bridge, Newark, New Jersey (VS)
 San Francisco-Oakland Bay Bridge, Californië (VS)
 Yokohama Bay Bridge, Yokohama, Japan